DY est un code qui signifie :
 Bénin, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Dy est un symbole qui signifie :
 Dysprosium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

DY est une abréviation qui signifie :
 Daddy Yankee, chanteur et rappeur portoricain. 

Dy peut aussi renvoyer à une personne :
 Pauline Dy Phon, botaniste d'origine cambodgienne.

Code